Carlos Tejedor (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Carlos Tejedor (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires